est la formule brute de plusieurs isomères.

 Monoterpène
 azulène, numéro CAS 
 naphtalène, numéro CAS 

 Fulvalène
 pentafulvalène, numéro CAS